Даниил Кузьмич Шишков (22 декабря 1907, Почеп, Черниговская губерния — 18 июня 2002, Москва) — советский военачальник, Герой Советского Союза (16 октября 1943). Полковник (1944).

Молодость и довоенная служба 
Родился в местечке Почепе (ныне — город в Брянской области, Россия) в семье крестьянина. Окончил среднюю школу. Работал формовщиком на кирпичном заводе, затем экономработником по батрачеству и ученичеству в райкоме комсомола города Почеп. 

15 октября 1928 года был призван на срочную военную службу, направлен во внутренние войска и зачислен красноармейцем во взвод связи при штабе Отдельной дивизии особого назначения войск НКВД им. Ф. Э. Дзержинского в Москве. В 1930 году окончил полковую школу в 3-м стрелковом полку этой дивизии и проходил службу в нем в должностях командира отделения и помощником командира взвода, старшины дивизиона. С 1930 года член ВКП(б). В марте 1931 года был зачислен курсантом в Объединенную военную школу им. ВЦИК, но по её окончании в сентябре 1933 года уволен со службы по состоянию здоровья. 

Работал слесарем-монтажником на заводе имени С. М. Буденного в Москве.

В сентябре 1935 года вновь был призван в Красную Армию и направлен командиром взвода во 2-й стрелковый полк Московской Пролетарской стрелковой дивизии. С октября 1937 года служил помощником командира и командиром роты в 164-м стрелковом полку 55-й стрелковой дивизии Московского военного округа (полк дислоцировался в городе Рыльск). В 1938 году проходил обучение на Курсах усовершенствования комсостава в Москве.

С декабря 1938 года командовал ротой в школе младшего начсостава 115-й авиабазы в городе Курск, с 19 октября 1939 года — в школе младших специалистов 2-й армии особого назначения в Воронеже.

Участвовал в походе Красной армии в Западную Украину в сентябре 1939 года и в советско-финляндской войне 1939—1940 гг. С 5 октября 1940 года — помощник командира аэродромной роты, он же помощник коменданта аэродрома.

Великая Отечественная война 
С началом Великой Отечественной войны в июне 1941 года был назначен командиром роты 507-го стрелкового полка 148-й стрелковой дивизии, входившей в состав 63-го, затем 45-го стрелковых корпусов 21-й армии резерва Ставки ГК. В начале июля дивизия в составе корпуса была передана 13-й армии Западного фронта и участвовала в Смоленском сражении (с 27 июля — на Центральном фронте). Там 3 августа 1941 года был ранен в первый раз.

В конце сентября — начале октября 1941 года в составе 3-й армии принял участие в Орловско-Брянской оборонительной операции. В ходе её дивизия попала в окружение, после выхода находилась в резерве фронта.

С октября 1941 года вступил в командование батальоном этого же полка. После пополнения дивизия была передана 13-й армии Юго-Западного фронта и вела оборонительные бои на воронежском направлении, к началу декабря её части вели бои восточнее города Елец. С переходом войск Красной армии в контрнаступление под Москвой дивизия в составе армии участвовала в Елецкой наступательной операции. В её ходе 10 декабря 1941 года был контужен под городом Ливны. За отличия в боях по освобождению города Елец был награждён своей первой наградой — орденом Красной Звезды.

11 января 1942 года в бою у села Рождественкое Орловской области был ранен осколком в голову, а 23 марта под деревней Бухтиярово — контужен.

С конца июня дивизия принимала участие в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции. С 9 июля 1942 года вступил в должность заместителя командира того же 507-го стрелкового полка. С 14 января 1943 года — исполняющий должность командира 229-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии 13-й армии Брянского, а с марта — Центрального фронтов. Полк под его командованием участвовал в Курской битве и Орловской наступательной операции. 

Командир 229-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта подполковник Д. Шишков особо отличился в битве за Днепр на её первом этапе — в Черниговско-Припятской наступательной операции. За время наступления с 25 июля его полк прошёл с боями свыше 300 километров, участвовал в освобождении городов Кромы и Короп. 22 сентября 1943 года полк с ходу форсировал реку Днепр в районе села Навозы Черниговского района Черниговской области. Продолжая наступление, 25 сентября полк форсировал реку Припять в районе села Кошевка Чернобыльского района Киевской области. На плацдарме за Припятью полк был окружен, но прорвал кольцо и встретился с партизанским соединением А. Н. Сабурова. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за отличное выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство подполковнику Даниилу Кузьмичу Шишкову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В мае 1944 года полковник Д. Шишков был отозван в Главное управление кадров Наркомата обороны СССР, после чего направлен на учебу. Окончил курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. По окончании курсов с 28 октября того же года состоял в резерве Ставки ВГК при академии, в ноябре направлен в распоряжение Военного совета 1-го Белорусского фронта.

29 декабря 1944 года вступил в командование 230-й стрелковой Сталинской дивизией 9-го стрелкового корпуса 5-й ударной армии этого фронта. Успешно руководил дивизией в Варшавско-Познанской и Берлинской наступательных операциях, при форсировании реки Одер и овладении городами Карлсхорст и Берлин.

Послевоенное время 
После войны с июля 1945 года состоял в распоряжении Военного совета Группы советских оккупационных войск в Германии, затем ГУК НКО (до конца года находился на лечении в госпитале по болезни). С 30 декабря 1945 года «ввиду недостаточной военной подготовки и практического опыта работы в мирных условиях в масштабе дивизии» он был назначен с понижением на должность заместителя командира 83-й гвардейской стрелковой Городокской Краснознаменной дивизии (Особый военный округ). По заключению военно-врачебной комиссии был признан ограниченно годным к военной службе и 29 августа 1946 года уволен в запас по болезни.

Работал заведующим Почепской мельницей. В 1947 года был избран членом Почепского райкома ВКП(б), в 1948 года — депутатом районного совета, а в 1950 года — членом Брянского обкома ВКП(б).

Приказом Военного министра СССР от 12.10.1950 вновь определен в кадры Советской армии и назначен Губахинским городским военным комиссаром Молотовской области. В феврале 1956 года уволен в запас.

Жил в Москве, работал в Мосметрострое инженером-маркшейдером. 

Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (16.10.1943)
 Орден Жукова (Российская Федерация, 7.11.1995)
 Орден Ленина (16.10.1943)
 Два ордена Красного Знамени (17.02.1943, 12.03.1945)
 Орден Суворова 2-й степени (29.05.1945)
 Орден Суворова 3-й степени (16.09.1943)
 Два ордена Отечественной войны  1-й степени (30.07.1943, 11.03.1985)
 Два ордена Красной Звезды (18.1.1942, …)
 Медаль «За боевые заслуги» (3.11.1944)
 Медаль «За взятие Берлина»
 Медаль «За освобождение Варшавы»
 Другие медали СССР
Награды Польша
 Орден Крест Грюнвальда 2-й степени
 Медаль «За Варшаву 1939—1945»
 Медаль «За Одру, Нису и Балтику»

Память 
 Почётный гражданин городов Почеп и Бучач (Украина, Тернопольская область)..
 Мемориальная доска установлена на здании школы имени Н. А. Некрасова в городе Почеп Брянской области (2013).

Примечания

Литература 
 
  
 Герои Советского Союза — наши земляки. — Брянск, 1949. — C. 46-48.
 Абрамов А. Часовые поста № 1. — М., 1985. — С. 90-101.
 Арибжанов Р., Артюхов А., Штутман С. Дивизия имени Дзержинского. — Москва: Яуза, 2007. — 476 с. — (Силы особого назначения).; ISBN 978-5-699-24543-7. — Глава «Золотые звезды дзержинцев».
 Васенков В. Свет над Берлином // Брянский рабочий. — 1985. — 6 окт.
 Герои огненных лет. — М., 1985. — Кн. 8. — С. 252—259.
 Даниленко В. Имена на мраморе // Брянский рабочий. — 1986. — 9 мая.
 Самойлов А. С. Звезда Даниила Шишкова. — Москва: Патриот, 2009. — 249 с. — (Отчизны верные сыны).; ISBN 5-7030-1010-1.

Ссылки 
 
 Шишков Даниил Кузьмич
 Биографическая справка и фотография на сайте Росгвардии РФ.

Выпускники Московского высшего военного командного училища
Участники Польского похода Красной армии (1939)‎
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)‎
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники Смоленского сражения (1941)
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Почётные граждане Почепа
Почётные граждане Бучача
Почётные граждане Тернопольской области
Члены КПСС
Члены Брянского обкома КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище